Halmstads församling kan avse

 Halmstads församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift och i Svalövs kommun –2006
 Halmstads församling (före 1962) – en tidigare församling i Göteborgs stift 1200-talet–1962 när den namnändrades till S:t Nikolai församling
 Halmstads församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift i Halmstads kommun 2016–